Branco (Kaapverdië), een klein onbewoond eiland van de bovenwindse eilanden in Kaapverdië
 Cláudio Ibrahim Vaz Leal, een Braziliaanse voetballer met de bijnaam Branco

Zie ook
 Rio Branco (doorverwijspagina)